Pardomuan (Silaen), een plaats in Indonesië
Pardomuan (Sirandorung), een plaats in Indonesië
Pardomuan (Pollung), een plaats in Indonesië
Pardomuan (Arse), een plaats in Indonesië
Pardomuan (Panyabungan Timur), een plaats in Indonesië
Pardomuan (Onan Runggu), een plaats in Indonesië
Pardomuan (Siantar Timur), een plaats in Indonesië
Pardomuan (Dolok Masihul), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing